Andrés Gandarias (1943-2018), coureur cycliste espagnol ;
  (1870-1940), homme d'affaires et homme politique espagnol, sénateur ;
 Sofía Gandarias (1957-2016), artiste peintre espagnole.